Delmar puede referirse a:

Lugares 
 Delmar (Delaware)
 Delmar (Iowa)
 Delmar (Maryland)
 Delmar (Nueva York)
 Delmar (Wisconsin)

Personas 
 Delmar Briceño Valadez
 Delmar Conroy Melgarejo

Otros usos 
 Delmark Records, sello discográfico
 Delmar (empresa), fabricante de alpargatas
 Delmar (álbum), álbum de Los Natas